Hiester ist der Familienname folgender Personen:

 Isaac Ellmaker Hiester (1824–1871), US-amerikanischer Politiker
 John Hiester (1745–1821), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Hiester (1752–1832), US-amerikanischer Politiker
 William Hiester (1790–1853), US-amerikanischer Politiker
 William Muhlenberg Hiester (1818–1878), US-amerikanischer Politiker